Michael Kohlhaas steht für:
 Michael Kohlhaas, Novelle von Heinrich von Kleist (1810)
 Michael Kohlhaas (1937), Schweizer Film von Max Haufler
 Michael Kohlhaas (1967), deutscher Fernsehfilm von Wolf Volmar
 Michael Kohlhaas – der Rebell, deutscher Film von Volker Schlöndorff (1969)
 Michael Kohlhaas (2013), deutsch-französischer Film von Arnaud des Pallières

Siehe auch:
 Hans Kohlhase (um 1500–1540), deutscher Kaufmann, Vorbild für die Novelle von Heinrich von Kleist